Сафо́нов (Сафо́нова) — русская фамилия. Известные носители:

Сафонов

А 
 
 
 
 Сафонов, Андрей Михайлович (род. 1964) — министр просвещения ПМР, политолог.

Б

В 
 Сафонов, Вадим Андреевич (1904—2000) — русский советский писатель, педагог.
 Сафонов, Валентин Иванович (1936—1995) — советский прозаик, публицист, поэт.
 Сафонов, Валерий Фёдорович (род. 1944) — советский и российский математик.
 
 
 Сафонов, Всеволод Дмитриевич (1926—1992) — российский актёр.

Г 
 Сафонов, Гавриил Васильевич (1898—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Сафонов, Григорий Николаевич (1904—1972) — Генеральный прокурор СССР.

Д — И 
 
 Сафонов, Евгений Александрович (род. 1977) — российский и узбекский футболист.

К — Н 
 Сафонов, Кирилл Леонович (род. 1973) — российский актёр.
 Сафонов, Леонид Алексеевич (1947—2019) — советский и российский Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Сафонов, Матвей Евгеньевич (род. 1999) — российский футболист.
 
 Сафонов, Николай Александрович (1900—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

О

П

С 
 Сафонов, Серафим Георгиевич (1914—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Сафонов, Станислав Николаевич (род 1947) — народный артист РФ.

Ф — Я 
 Сафонов, Фёдор Матвеевич (1923—2008) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Сафонов, Эрнст Иванович (1938—1994) — писатель, журналист, переводчик, общественный деятель.
 
 Сафонов, Яков Васильевич (1877—1918) — русский военный деятель, генерал-майор.



См. также 
 Сафоновы — о дворянских родах